BBR est un code qui peut signifier :
  ;
 .

BBR est un sigle qui peut signifier :

 Balance bénéfice-risque, la comparaison des risques d'un traitement avec ses bénéfices attendus
 bleu blanc rouge, les couleurs du drapeau de la France ;
 par extension, ce terme fait référence à la République française, à ses valeurs ou à la patrie française ;
 bleu blanc rouge, en gestion des ressources humaines, un terme pour désigner de façon discrète, car illégale, les candidats de nationalité et d'origine française ;
 Breuil-Bois-Robert, une commune de France située dans les Yvelines ;
 bandé ben raide, une expression familière et vulgaire utilisée plus particulièrement au Québec signifiant qu'un événement ou un état de fait est agréablement surprenant.

Voir aussi 
 Fête des Bleu-blanc-rouge, une fête du Front National